Alan Gordon est notamment le nom de :
 Alan Gordon (1944-2008), auteur-compositeur et batteur américain.
 Alan Gordon, (1944-2010), joueur de football écossais.
 Alan Gordon, (né en 1981), joueur de soccer américain.